JBW steht für:

 Jubba Airways (Kenia) (ICAO-Code), eine kenianische Fluggesellschaft
 JBW Cars, einen britischen Hersteller von Rennwagen

jbw steht für:

 Yawijibaya (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Worrorra, gefährdete australische Sprache in Western Australia

Abkürzung